
Termin -{NMT}- ima više značenja.
 NMT
 N-Metiltriptamin
 N-miristiltransferaza 1
 3-hidroksi-16-metoksi-2,3-dihidrotabersonin N-metiltransferaza, enzim
 No More Tears (album), album Ozi Ozborna iz 1991.